Cratomus är ett släkte av steklar som beskrevs av Johan Wilhelm Dalman 1820. Cratomus ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Cratomus